Stadionul Viitorul kan verwijzen naar een van de volgende Roemeense stadions:

 Stadionul Viitorul (Ovidiu) 
 Stadionul Viitorul (Scornicești)

Zie ook 
 Stadsstadion (doorverwijspagina)